Argeo (, "el cazador") puede referirse a:

Reyes de Macedonia 
 Argeo I de Macedonia
 Argeo II de Macedonia

Mitología griega 
 Argeo, rey de Argos, hijo de Megapentes.
 Argeo, un sobrenombre del dios Pan y de Aristeo.
 Argeo, uno de los hijos (en una rara versión del mito) de Fineo y Dánae.
 Argeo, hijo de Deifontes e Hirneto.
 Argeo, una de las nióbides.
 Argeo, hijo de Licimnio, hermano de Melas. 
 Argeo, hijo de Pélope e Hipodamía.

Religión 
 Argeo mártir, ejecutado con sus hermanos en el siglo IV, santo de la Iglesia católica cuya festividad se celebra el 2 de enero.